Condado de Smith es el nombre de cuatro condados en los Estados Unidos;

 Condado de Smith (Kansas)
 Condado de Smith (Misisipi)
 Condado de Smith (Tennessee)
 Condado de Smith (Texas)